Autopalpazione del testicolo
 Autopalpazione della mammella